До́нник () — род травянистых малолетников семейства бобовые подсемейства мотыльковые. Ценные кормовые растения, хорошие медоносы. Некоторые виды — лекарственные растения.

Слово «донник» происходит от «донной» — древнего названия подагры и «дна» — древнерусского обозначения болезней нижней части брюшной полости. Научное название происходит от :  — мёд и  — названия многолетних кормовых трав, в том числе клевера. Среди русских общеупотребительных названий растения — до́нная трава́, бурку́н, сла́дкий кле́вер.

Описание 
Обычные растения лугов, пустырей и залежей. Высота — до 200 см.
Обладают своеобразным кумариновым запахом.

Морфология 

Корень стержневой. Стебель ветвистый.

Листья с тремя листочками. У основания черешка — прилистники (значительно мельче листочков и отличаются по форме). Средний листочек на более длинном черешке, чем боковые. Часто листочки сидячие.

Цветки в длинных и узких многоцветковых рыхлых кистях, повислые, жёлтые или белые,  длиной. Все лепестки до основания свободные. Бобы мелкие, часто длиннее чашечки.

Распространение 
Естественный ареал рода охватывает значительную часть Евразии, включая Западную и Восточную Европу (исключая северные районы), Кавказ, Сибирь (южная горная часть, Предбайкалье и Забайкалье), российский Дальний Восток (южная часть), Центральную, Восточную и Юго‑Восточную Азию, а также прибрежную полосу северной, восточной и западной частей Африки.

Произрастают виды в умеренной и субтропической зонах. Род распространен от берегов Тихого до берегов Атлантического океана; с юга расселение ограничено пустынными засушливыми территориями Азии и Африки, с севера – массивами сплошной тайги Евразии. За последнее столетие происходил занос некоторых видов рода до северных побережий Восточной Европы вдоль железных дорог, по насыпям, обочинам дорог, рудеральным биотопам, свалкам, около жилья. Та же тенденция отмечается и в других районах мира в связи с антропогенной трансформацией флоры. В Северной и Южной Америке, в Австралии распространение рода имеет заносный характер.

Хозяйственное значение и применение 
Ценные кормовые растения для сельскохозяйственных животных, в культуре донник лекарственный даёт много питательной биомассы и улучшает структуру почвы. Существуют сорта донника белого Омский белый и Арктический, выведенные канадскими учёными из донника белого, собранного в Сибири. Донник зубчатый хорошо поедается всеми видами животных и считается хорошим молокогонным и нажировочным кормом.

Донник лекарственный и донник белый применяются для отдушки табака. Донник лекарственный применяется для ароматизации мыла и как фиксатор запаха в парфюмерной промышленности. Донник неаполитанский используется для ароматизации вермута.

Донники — прекрасные медоносы. Донниковый мёд — янтарного или белого цвета, его аромат напоминает запах ванили.

В Российский Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2022 году, включено 16 сортов Донник белый, 3 сорта Донник белый однолетний, 9 сортов Донник желтый и Донник волосистый Солнышко.

Таксономия 
Первоначально Линней во втором томе Species Plantarum названием Meliloti обозначил секцию рода клевер (), на следующий год Миллер выделил таксон в самостоятельный род.

, The Gardeners Dictionary, ed. 4. 876 (1754).

Синонимы: , , .

Виды 
Род включает 27 видов:

Примечания

Литература 
 
  Проверено 7 октября 2009 г.

Ссылки 
 

Мотыльковые
Флора Евразии
Медоносы
Сидераты